Andreu Antich Boi fou un sacerdot compositor i director nascut a Prats de Lluçanès el 24 d'abril de 1877 i va morir a la mateixa població l'any 1931.

Començà els seus estudis de solfeig a la ciutat de Vic amb Lluís G. Jordà. Més tard va ser violinista a la Catedral de Vic i posteriorment organista a la ciutat de Calaf. Era també el responsable de l'orquestra de Prats de Lluçanès de la qual fou membre, així com de l'Orfeó d'aquesta ciutat. La Revista Musical Catalana assenyalava que va deixar un llegat d'innombrables misses, rosaris, obres a cappella música per a orquestra i nombroses harmonitzacions per a música popular.

Les seves obres més conegudes són: Absolta, estrenada en el seu funeral, Cirereta, a 5 veus mixtes i Goigs de la Mare de Déu de Lurdes; (l'any 2006 parròquia de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès, va fer una tirada de 1.500 exemplars.)

Aquesta Verge es venerada en la seva capella de Prats de Lluçanès, bisbat de Vic.

Referències 

Rodicio Casares,Emilio «Antich Boi,Andreu». Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: SGAE, 1999-2002.

Llista del patrimoni cultural de Vic 
 https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/mapes/grups/adjunts/081710.pdf

Persones de Prats de Lluçanès
Compositors osonencs